Името Розино носят две български села:

 Розино (Област Пловдив)
 Розино (Област Хасково)

Вижте също 
 Розово